Gary Andrew Speed (8. september 1969 – 27. november 2011) var en walisisk fodboldspiller og træner. Han var anfører for Wales' fodboldlandshold, hvor det i alt blev til 85 kampe på landsholdet fra 1990 til han indstillede sin landsholdskarriere i 2004. Han var fra 2010 og indtil sin død landstræner for Wales A-landshold.

Speed spillede professionelt for Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton og Sheffield United. Han var næsten aldrig udsat for skader eller karantæner, hvilket var med til at sikre ham 535 ligakampe i FA Premier League, der var rekord, indtil David James overtog den. 

Speed blev udpeget som manager for Sheffield United i 2010, men han forlod klubben bare et par måneder senere, i december 2010, da han overtog landstrænerjobbet for Wales.

Den 27. november 2011 offentliggjorde Football Association of Wales, at Gary Speed var fundet død i sit hjem, hvor han havde begået selvmord ved hængning.

Klubkarriere

Leeds United 
Speed begyndte sin karriere hos Leeds United som praktikant, og underskrev en professionel kontrakt den 13 1988. Han fik sin debut på holdet da han var 19 år gammel. Han fortsatte med at spille en central rolle da klubben vandt Football League First Division mesterskabs-titlen i 1992, hvor han spillede som en del af midtbanen sammen med Gordon Strachan, Gary McAllister og David Batty. Speed tabte derefter Football League Cup Final 1996 til Aston Villa.

Everton 
Speed flyttede til Everton i 1996, for £3.5 millioner. Han scorede i sin debutkamp imod Newcastle United den 17. august 1996. Han blev kaptajn for klubben, inden at den daværende kaptajn Howard Kendall gik af forud for FA Premier League 1997–98-sæsonen.

Han forlod klubben under kontroversielle omstændigheder og årsagen til det er aldrig blevet afsløret. Han fortalte Liverpool Echo: "Du ved hvorfor at jeg forlader, men jeg kan ikke forklare det offentligt fordi det ville skade det gode navn Everton Football Club og jeg er ikke parat til t gøre det."

Newcastle United 
Speed var anfører for Everton, men skiftede i 1998 til Newcastle United for £5.5 million, under kontroversielle omstændigheder. Speed var en del af Newcastles hold i FA Cup-finale-nederlagene mod Arsenal i 1998, og mod Manchester United året efter. Han spillede også i UEFA Champions League med Newcastle i 2002–03-sæsonen.

Newcastles manager, Sir Bobby Robson, blev ked af at se Speed forlade klubben, og erkendte at han ville gøre meget godt for Bolton Wanderers.

Biografi

Tidlige liv 
Han blev født i Mancot, Wales, Speed gik på Hawarden High School som barn. Han støttede Everton som ung. Speed blev gift med sin kone Louise i 1996, parret har to børn, Tommy og Eddie. Speed blev udnævnt til medlem af Member of the Order of the British Empire (MBE), ved dets jubilæum i 2010.

Død 
Den 27. November 2011, annoncerede Football Association of Wales at Speed var død. The Telegraph og ITN rapporterede at Speed døde af selvmord ved hængning i sit hjem i Huntington, Cheshire. Cheshire Constabulary meddelte at det ikke behandlede Speed's død som mistænkelig. Venner havde rapporteret deres chok over nyheden; Speed havde gæsteoptrådt på BBC One's Football Focus få timer inden sin død.

Meritter

Klubber 
Leeds United
 Football League First Division mestre: 1991–92
 FA Charity Shield winners: 1992
 League Cup finalist: 1996
 Football League Second Division mestre: 1989–90

Newcastle United
 FA Cup finalist: 1998, 1999
 UEFA Intertoto Cup finalist: 2001
 Premier League Asia Trophy finalist: 2003

Bolton Wanderers
 League Cup finalist: 2004
 Premier League Asia Trophyvinder: 2005

Internationale mål

Individuelle 
 PFA Team of the Year: 1993
 Premier League 10 Seasons Awards (1992–93 to 2001–02): Most Appearances (352)

Karrierestatistik

Klub

Landshold 
Kilde:

Landsholdsmål 
Wales' mål er nævnt først, mål-kolonnen indikerer resultat efter hvert Speed-mål.

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Newcastle United career details

Fodboldspillere fra Sheffield United F.C.
Fodboldspillere fra Wales
Fodboldtrænere fra Wales
Fodboldspillere fra Leeds United F.C.
Fodboldspillere fra Everton F.C.
Fodboldspillere fra Bolton Wanderers F.C.
Fodboldspillere fra Newcastle United F.C.
Personer der har begået selvmord
Personer tildelt Member of the Order of the British Empire
Fodboldtrænere fra Sheffield United F.C.